Дао:
 Дао (кит. 道, буквально — путь) — одна из важнейших категорий китайской философии.
 Дао — китайский меч.
 Дао — папуасский язык, распространённый около реки Дао
 Дао Винни-Пуха — книга, написанная в 1982 году американским писателем Бенджаменом Хоффом.
 Дао дэ цзин — книга, оказавшая большое влияние на культуру Китая и всего мира.
 Дао цзан — полное собрание религиозной и философской литературы даосизма.
 ДАО — Децентрализованная автономная организация.

Персоналии 
 Дао Ба Ке — вьетнамский антикоммунистический боевик.
 Дао, Бен Азиз (род. 1999) — буркинийский футболист.
 Дао Тхьен Хай — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Дао У-ди (Северная Вэй) — основатель китайской сяньбийской династии Северная Вэй.
 Дао-цзун — император династии Ляо, царства киданей на северо-востоке Китая.

См. также 
 Даосизм
 DAO